Sixenmühle ist der Name folgender Ortschaften:

 Sixenmühle (Stimpfach), ein Ortsteil der Gemeinde Stimpfach im baden-württembergischen Landkreis Schwäbisch Hall
 Sixenmühle (Langenau), ein Ortsteil der Stadt Langenau im baden-württembergischen Alb-Donau-Kreis